Jockey Club de São Vicente é a entidade de turfe responsável pela organização de corridas de cavalos localizado no bairro Jockey Club na cidade de São Vicente, cuja praça de eventos turfísticos é o Hipódromo de São Vicente.

Turfe
Clubes de hipismo de São Paulo